De eierbal is een populaire snack in Noord- en Oost-Nederland. Daar is de eierbal bij de automatiek, snackbar en cafetaria's te verkrijgen. Buiten die regio's heeft de eierbal nauwelijks bekendheid. Hij toont veel overeenkomsten met het Limburgse frietei en de Scotch egg. 

Een eierbal bestaat uit een heel of half hard gekookt, gepeld ei in ragout gewoon of met kerrie. De bal wordt gepaneerd en gefrituurd.

De eerste eierbal is vermeld op 23 januari in 1951 te Groningen door sloots.

De grootste eierbal ter wereld is op 24 juni 2015 gefrituurd bij snackbar Friet van Piet door een aantal Groningse studenten. Hiervoor werd een struisvogelei gebruikt. De omtrek van de eierbal was 44 cm.

In Groot-Brittannië is er een vergelijkbare snack (Scotch egg), die naar zeggen voor het eerst werd geproduceerd in 1738. In Nederland wordt deze snack waarbij het ei in een gehaktbal is verwerkt vogelnestje genoemd.

Externe link
 Het verhaal van Groningen: ‘Eierballen. Zonder kerrie, zonder saus.'

Eigerecht
Nederlandse snack
Gefrituurd voedsel
Immaterieel cultureel erfgoed in Nederland